Carlos Gomes – compositore brasiliano.
 Carlos Gomes – calciatore portoghese.
 Carlos Gomes – comune brasiliano dello stato del Rio Grande do Sul.